Aumale peut faire référence à :

Nom 
 Aumale, un titre de noblesse rattaché à un fief de Normandie, érigé en duché en 1547 ;
 Charles  d’Aumale (1555-1631).
 Henri d’Orléans (1822-1897), duc d’Aumale, surnommé Aumale par ses parents ;
 Claude II d'Aumale, fils du duc de Guise ; ou encore Henri d'Orléans (1822-1897).

Toponyme 
 Aumale, une commune française, située dans le département de la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie ;
 Canton d'Aumale, un canton de l’arrondissement de Dieppe du département de la Seine-Maritime ;
 Département d'Aumale, département français d'Algérie de 1958 à 1959 ;
 Aumale, une localité d'Algérie française aujourd'hui Sour El-Ghozlane (wilaya de Bouira, République algérienne) ;
  :
 Aumale, une station de la ligne 5 du métro de Bruxelles.

Autre 
 Position du Duc d'Aumale, une position sexuelle.

Voir aussi 
 Omale